Bloed, bepaalde vloeistof in het lichaam van dieren
 Bloed (film), verfilming naar een gelijknamig boek van Roel van Duijn
 Enterotoxaemie, ook wel het bloed genoemd, bepaalde ziekte bij schapen en geiten